The Unbelievable Truth est un film américain du réalisateur Hal Hartley, sorti en 1989.

Unbelievable Truth était un groupe de rock anglais, actif entre 1997 et 2000, mené par Andy Yorke. Au début, le groupe se nommait The Unbelievable Truth, en hommage au film homonyme.